Льошенко Вадим Олексійович (* 1955) — голова Черкаської обласної державної адміністрації у 2002—2005 роках. Кандидат економічних наук (2004).
 Льошенко Олена Юріївна  (1982—2022) — заслужений юрист України

Примітки